Zoglauer ist der Familienname von

 Franz Zoglauer (1947–2021), österreichischer Theaterwissenschafter und Redakteur 
 Thomas Zoglauer (* 1960), deutscher Wissenschaftsphilosoph und Hochschullehrer

Siehe auch: Zoglau, Ortsname in Bayern